Чеченинский сельский совет — это упраздненное муниципальное образование в Кишертском районе, Пермского края, Российской Федерации, с января 2006 года входит в состав Андреевского сельского поселения

Состав 
Чеченинский сельсовет включает 9 населённых пунктов:
 Чеченино  — деревня — .
 Петрята  — деревня — .
 Ильята  — деревня — .
 Гарюшки  — деревня — .
 Ковали  — деревня — .
 Полчино  — деревня — .
 Синюшата  — деревня — .
 Тимино  — деревня — .
 Тюриково  — разъезд — .

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Кишертского района